Fuerzas Armadas Reales o Ejército Real puede referirse a:

Monarquías
Las Fuerzas Armadas de una monarquía:

 Fuerzas Armadas Reales de Marruecos
 Fuerzas Armadas Reales de Jordania
 Reales Fuerzas Armadas de Tailandia
 Fuerzas Armadas Españolas
 Fuerzas Armadas del Reino Unido
 Fuerzas Armadas de Bélgica
 Fuerzas Armadas de los Países Bajos
 Fuerzas Armadas de Noruega
 Fuerzas Armadas de Suecia
 Fuerzas Armadas de Dinamarca
Fuerzas Armadas de Tonga
 Fuerzas Armadas de Arabia Saudí

Imperios

Fuerzas Armadas Imperiales o Ejército Imperial, las de un imperio histórico (denominaciones historiográficas) o las de un estado actual que mantenga la palabra "imperio" en su denominación oficial

Actuales
 Fuerzas Armadas de Japón

Históricos
 Ejército del Imperio Alemán
 Ejército del Tercer Reich (Wehrmacht, durante la Alemania nazi)
 Reichswehr ("Ejército imperial"), durante la República de Weimar
 Ejército del Segundo Reich (Imperio Alemán)
 Ejército del Primer Reich (Sacro Imperio Romano Germánico)
 Imperiales, ejércitos (y partidarios) del Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en distintos conflictos de las Edades Media y Moderna.
 Ejército bizantino
 Ejército romano
 Ejército Imperial ruso (Imperio ruso)
 Ejército macedonio (Imperio de Alejandro Magno o macedónico)
 Ejército persa (Imperio Persa o aqueménida)
 Ejército del Antiguo Egipto
 Ejército del Imperio Chino (Imperio Chino)
 Ejército mongol
 Ejército azteca (imperio azteca)
 Ejército inca